Barrundia es una localidad del municipio de Barrundia, en la provincia de Álava.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Álava
Barrundia